Соревнования в семиборье у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Праге прошли 7—8 марта 2015 года на «O2 Арене». К участию были допущены 15 сильнейших многоборцев на основе результатов, показанных в летнем сезоне 2014 года и зимнем 2015-го.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде семиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде семиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде семиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Бег на 60 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров.

На старт вышли 14 многоборцев из 9 стран.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в длину.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в толкании ядра.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в высоту.

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров с барьерами.

Прыжок с шестом 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке с шестом.

Бег на 1000 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 1000 метров.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 

семиборье